Brics és un poble del municipi d'Olius, a la comarca catalana del Solsonès. En el cens de 2005 tenia 64 habitants.

Demografia

Patrimoni i monuments 
 Sant Salvador de Brics

Referències 

Entitats de població del Solsonès
Geografia d'Olius